

Geografia 
 Nuova Zelanda
 Geraldine – città della regione di Canterbury
 Stati Uniti d'America
 Geraldine – città della contea di DeKalb, Alabama
Geraldine – città della contea di Chouteau, Montana

Musica 
 Geraldine – opera di Michael William Balfe del 1843
 Geraldine – singolo dei Glasvegas del 2008, dall'album Glasvegas

Cinema 
 Geraldine – film del 1929 diretto da Melville W. Brown
 Geraldine – film del 1953 diretto da R.G. Springsteen